Desa Katekan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Katekan (administrativ by i Indonesien, lat -7,79, long 110,53), Jawa Tengah, 
 Desa Katekan (administrativ by i Indonesien, lat -7,28, long 110,03), Jawa Tengah, 
 Desa Katekan (administrativ by i Indonesien, lat -7,01, long 110,89), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar